Dunbar kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Dunbar (ö),

Storbritannien 

 Dunbar, ort, Skottland, East Lothian,

USA 

 Dunbar (ort i USA, Pennsylvania), Fayette County, 
 Dunbar (ort i USA, West Virginia), Kanawha County, 
 Dunbar (ort i USA, Nebraska), Otoe County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar